per metonimia la Corte costituzionale della Repubblica Italiana
La Consulta, distretto del Dipartimento di San Carlos, Argentina